Az 1994-es US Open férfi versenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a német Michael Stich előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Negyedik kör)</li>
  Goran Ivanišević (Első kör)</li>
  Sergi Bruguera (Negyedik kör)</li>
  Michael Stich (Döntős)</li>
  Stefan Edberg (Harmadik kör)</li>
  Michael Chang (Negyedik kör)</li>
  Boris Becker (Első kör)</li>
  Andrij Medvegyev (Második kör)</li>

  Todd Martin (Elődöntős)
  Alberto Berasategui (Első kör)
  Jim Courier (Második kör)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)
  Thomas Muster (Negyeddöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyedik kör)
  Marc Rosset (Harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1